Gaselys est une société financière française filiale de GDF Suez.
 Gaselys est un navire méthanier, le bateau-jumeaux du Provalys.